Carl Moser (pittore) (1873-1939), pittore altoatesino, figlio di Karl Vinzenz Moser
Carl Moser (politico) (1867-1959), politico svizzero